Juanito est le diminutif du prénom espagnol Juan. Il peut désigner :

Pseudonyme

 Juanito (1927-1994), Juan Alonso Adelarpe, footballeur espagnol
 Juanito (1948–2013), Juan Díaz Sánchez, footballeur espagnol
 Juanito (1954–1992), Juan Gómez González, footballeur espagnol
 , Juan Francisco Rodríguez Herrera, footballeur espagnol et entraîneur de football espagnol
 Juanito (1976-), Juan Gutiérrez Moreno, footballeur espagnol
 Juanito (1980-), Juan Jesús Gutiérrez Robles, footballeur espagnol
 Juanito Oiarzabal (1956-), alpiniste espagnol
Juanito (1988-), Jonathan Aguilar, disc jockey et producteur français